— аниме-сериал студии Sunrise в жанре меха, одиннадцатый во франшизе «Гандам». Представляет собою альтернативную историю. Премьера состоялась 6 октября 2007 года на телеканале MBS (Mainichi Broadcasting System). В создании этого аниме участвовал поистине звёздный состав: режиссёром стал Мидзусима Сэйдзи, режиссёр телесериала Fullmetal Alchemist, дизайном персонажей занималась мангака Юн Кога, а музыку написал известный японский композитор Кэндзи Каваи. Блондин в маске (характерный атрибут каждого сериала) появляется только во втором сезоне. Гандамами в сериале называют не всех роботов, а специфичные модели.

В сентябре 2010 года состоялась премьера полнометражного анимационного фильма .

Сюжет

Первый сезон 
Когда запасы полезных ископаемых на планете начали иссякать, на околоземной орбите был построен огромный комплекс по переработке солнечной энергии. С Землёй комплекс был соединён тремя орбитальными лифтами. Каждый из лифтов контролируется одной из трёх международных организаций (Союз, Реформационная лига, Новый Европейский союз), вокруг которых сосредоточены все остальные страны мира.
Появление практически неисчерпаемого источника энергии, однако, не привело к прекращению войн и конфликтов. В 2307 году начинает действовать таинственная организация «Celestial Being». Она обладает отрядом мобильных доспехов Gundam, превосходящих все существующие образцы и объявляет своей целью прекращение всех военных конфликтов на планете.

Второй сезон 
Действие происходит спустя четыре года после последней битвы «Celestial Being» и Объединённых сил. Мир был объединён в Федерацию Земного Шара. Также было организовано независимое подразделение A-Laws, созданное для борьбы с терроризмом и объединявшее волю человечества. Однако A-Laws склоняла враждебные силы при помощи полного физического уничтожения, невзирая на потери среди гражданского населения, притесняла народы под лозунгом объединения мира.
Сэцуна Ф Сэйэй пытается вступить в бой с A-Laws на уцелевшем в ходе последней битвы Гандаме Эксия, но терпит поражение от новых моделей с поддельными солнечными двигателями, его спасает Тиерия Эрдэ на новом Гандаме — Серави. Сэцуна, тактик Сумэраги Ли Нориэга, брат погибшего Локона Стратоса, а также Аллилуя Хаптизм вновь присоединяются к «Celestial Being» с целью уничтожить A-Laws.

Список серий

Первый сезон

Второй сезон

Музыка 

К двум сезонам сериала было выпущено 4 альбома с саундтреками, которые написал известный композитор Кэндзи Каваи.

Персонажи 
  — главный герой, мастер Гандама, возраст на начало 1 сезона — 16 лет, на начало 2 сезона — 21 год. В 14 лет был завербован «Celestial Being». Пилотирует Гандам Эксия, позже Гандам 00. Настоящее имя Соран Ибрагим, до «Celestial Being» состоял в террористической организации KPSA, сражался на войне в Курдской республике. Устав от войны, Сецуна хочет её прекращения, поэтому он ищет «искажение» этого мира, которое порождает конфликты. Он мусульманин.

  — мастер Гандама, возраст на начало 1 сезона — 24 года, убит в конце сезона. Настоящее имя — Нэйл Диланди. Присоединился к «Celestial Being» после убийства его родителей и сестры в результате террористического акта KPSA. Пилотирует Гандам Динамес. Позже, после смерти Нэйла, к «Celestial Being» присоединяется его брат, Лайл Диланди, член организации «Katharon». Пилотирует Гандам Херудим (возможно от «Херувим»). Оба специализируются на снайперской стрельбе.

  — мастер Гандама, возраст неопределим. Известно, что он один из Инноваторов, созданных Аеолией Шенбергом для сопровождения плана. Пилотирует Гандам Верчью (Добродетель), он же Надлии, позже Гандам Серави (Серафим). Его Гандамы отличаются тяжёлым вооружением, также известно, что в них встроена система «Суда» — он может удалённо отключать солнечные двигатели при помощи Веды. Имеет прямое подключение к Веде.
 
  — мастер Гандама, возраст на начало 1 сезона — 19 лет, на начало 2 сезона — 24 года. Был частью проекта «Суперсолдат» Реформационной Лиги, кодовое имя «E-57». Страдает раздвоением личности, вторую личность зовут Халлилуйя. Обычно она появляется, когда Аллелуя находится в критических ситуациях. Сбежал вместе со своими собратьями из лаборатории, присоединился к «Celestial Being». Пилотирует Гандам Кириос (греч. Господь), позже Гандам Ариос (греч. Арий). Его Гандамы отличаются возможностью трансформации в истребитель.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Страница на сайте MBS 

Gundam
Sunrise
Юн Кога